è un termine giapponese che significa "vecchio mondo marziale", e può riferirsi a:

Kobudō di Okinawa, arti marziali che impiegano armi e originarie dell'isola di Okinawa
Koryū, indicando la "vecchia via marziale." Altro termine simile è Kobujutsu ( "l'antica arte marziale"),